Wilhelmus Edwin Gorter, mais conhecido como Edwin Gorter (Den Haag, 6 de julho de 1963), é um ex-futebolista neerlandês que atuava como meia.

Ele começou sua carreira no time amador RVC, antes de passar pelo o FC Dordrecht, JC Roda, Lugano FC, ​​Caen, Lommel SK, FC Utrecht, Vitesse, NAC Breda, Nova Inglaterra e Miami. Seu filho Donny Gorter também é um jogador de futebol e atualmente joga pelo AZ Alkmaar.

Títulos 
Lugano
Futebolista Estrangeiro do Ano na Suíça – 1990–91

Ligações externas
Ogol
Transfer Markt 
Dutch Players Abroad 

Naturais de Haia
Futebolistas dos Países Baixos
Futebolistas do Sportvereniging Roda Juliana Combinatie Kerkrade
Futebolistas do FC Lugano
Futebolistas do Stade Malherbe Caen
Futebolistas do FC Utrecht
Futebolistas do Vitesse Arnhem
Futebolistas do NAC Breda
Futebolistas do New England Revolution
Futebolistas do Miami Fusion Football Club